Bundesliga 2016-2017 a fost cel de-al 54-lea sezon de Bundesliga, eșalonul superior al fotbalului din Germania. Sezonul a început pe 26 august 2016 și s-a terminat pe 20 mai 2017. Bayern München a devenit campioană, apărându-și titlul din sezonul trecut.

Clasament

Baraj

Primul meci

Al doilea meci

Rezultate

Statistici

Golgheteri

Hat-trickuri

4 Player scored four goals

Clean sheets

Referințe 

Sezoane Bundesliga